BDJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Syamsudin Noor, Banjarmasin, Indonesia